Le sigle CPME peut désigner :
 Confédération des petites et moyennes entreprises, en France ;
 Comité pour la mémoire de l'esclavage, en France ;
 Comité permanent des médecins européens ;
 , une des désignations en anglais du méthoxycyclopentane ;
 , une expérience spatiale embarquée à bord du satellite scientifique IMP-8 ;
 Canadian Pacific Lines in Maine, une ancienne compagnie de lignes de chemin de fer aux États-Unis d'Amérique.